Hypsipetes philippinus е вид птица от семейство Pycnonotidae.

Източници 

Ориенталски бюлбюли